FA Premier liga 2020./21. je 29. sezona FA Premier lige, najjače nogometne lige u Engleskoj od njezinoga osnutka 1992. godine. Sezona je trebala započeti 8. kolovoza 2020., no počela je tek 12. rujna zbog pandemije koronavirusa. Sezona će završiti 23. svibnja 2021.

Momčadi

Momčadi i stadioni

Osoblje

Trenerske promjene

Tablica 
Ažurirano 10. siječnja 2021.

Izvor:

Statistike

Strijelci 
Ažurirano 10. siječnja 2021.

Izvor:

Asistenti 

Izvor:

Izvori 

Sezone FA Premier lige